Mattausch ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Mattausch (* 1940), deutscher Schauspieler

 Hans Albert Mattausch (1882–1960), deutscher Komponist 
 Irene Mattausch, deutsche Sängerin (Sopran) 
 Josef Mattausch (1934–2022), deutscher Germanist und Goethe-Forscher
 Jutta Mattausch (* 1961), deutsche Journalistin und Heilpraktikerin 
 Volker Mattausch (* 1944), deutscher Sportwissenschaftler und -funktionär